Fischer Antal (?–?) színész
 Fischer Antal (?–?) a Nagyváradi Napló című napilap szerkesztője
 Fischer Antal (?–?) szobrász
 Fischer Antal (1901–1979) reumatológus, patológus, fiziológus, egyetemi tanár, főorvos, szakíró

Hasonló nevűek
 Anton Friedrich Fischer (1778–1839) német orvos

Jegyzetek